Mirandinha pode ser o apelido dos seguintes futebolistas:
 Sebastião Miranda da Silva Filho, com passagens por Corinthians, São Paulo e Seleção Brasileira;
 Francisco Ernandi Lima da Silva, com passagens por Santos, Botafogo, Náutico, Palmeiras, Newcastle e Seleção Brasileira;
 Isaílton Ferreira da Silva, com passagens por Sport Recife, Corinthians, Paraná e Paysandu;

Desambiguação